Nejlepší střelec National League A je ocenění ve švýcarské hokejové lize National League A. Cena se uděluje hráči s největším počtem vstřelených branek po základní části.

  

Ligy ledního hokeje